Danse avec les stars (Танцы со звёздами) – это телевизионный проект от BBC Worldwide France на французском телеканале TF1, который стартовал 12 февраля 2011 года. 

В рамках телепроекта знаменитые люди танцуют с профессиональными танцорами. После недели репетиций дуэты должны продемонстрировать один танец (или несколько танцев) в прямом эфире. После каждого выступления пары судейская коллегия выставляет баллы в диапазоне от 0 до 10. Также учитывается и голосование телезрителей, которое проводится путём платного SMS-голосования и платных телефонных звонков. В некоторых выпусках отчисление пар(ы) из проекта просто оглашается ведущими телешоу, в других выпусках проводится танцевальная дуэль между двумя парами, когда на протяжении этого завершающего танца обеих пар телезрители голосуют за понравившуюся пару, подводится итог, и в телепроекте остается та пара, которая набирает больше зрительских голосов. 
Танцы, распространенные на телепроекте:  вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв, румба, танго, пасодоблe, фокстрот, самба, сальса, чарльстон, контемпорари и другие.
В финале телепроекта участвуют три пары. Третья пара, набравшая минимум голосов, выбывает из числа претендентов на трофей, а оставшиеся две пары танцуют фристайл (последний танец каждой пары), путём зрительского голосования определяется пара-победитель, которой вручается символический трофей.

Пятый сезон французского телепроекта Danse avec les stars (Танцы со звездами) стартовал 27 сентября 2014 года  и завершился 29 ноября 2014 года на французском телеканале TF1. 
В танцевальном телепроекте победил комедийный актер Райан Бенсетти вместе с профессиональной танцовщицей Деницей  Икономовой.

Участники 

В пятом сезоне Danse avec les stars приняло участие 11 пар, каждая из которых состояла из профессионального танцора и звезды.

Участников пятого сезона официально объявили 10 сентября 2014 .

Оценки (сводная таблица за 10 недель) 

Цветовая палитра :
  золотой цвет : победитель телепроекта
  серый цвет : серебряный призер телепроекта
 коричневый цвет : бронзовый призер телепроекта
 голубой цвет : звезда, участвовавшая в танцевальной дуэли, но не выбывшая из телепроекта
 оранжевый цвет : звезда, выбывшая из телепроекта
 синий цвет : лучший результат за неделю
 красный цвет : худший результат за неделю

Неделя № 1. Знакомство с участниками 
Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 2. Личная история 

Тема : Личная история : каждая звезда рассказывает историю из личной жизни.
Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 3. Новые танцы 

Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 4. Неделя кумира 

Тема : Кумиры. Каждая пара танцует на тему, которую выбирает звезда  и которая связана с её кумиром. В танец включается обязательная фигура, рекомендованная членом жюри.
Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 5. Смена партнеров 

Тема: участники меняются профессиональными танцорами на одну неделю. Новая пара выбиралась зрителями на сайте телепередачи. 
Также участники должны танцевать Эстафету ча-ча-ча, порядок выхода каждой пары на паркет определяется судьями в самый последний момент, пары сменяют друг друга. Оценки  судей выставляются коллегиально и варьируются от 5 (худшая пара) до 40 баллов (лучшая пара).
В эту неделю нет ни последней танцевальной дуэли, ни отчислений из телепроекта, все пары продолжают принимать участие в телепроекте.
Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 6. Танцевальный марафон 

Тема: Танцевальный марафон. Все пары одновременно танцуют три разных танца (джайв, фламенко и кантри). Задача: продержаться как можно дольше, судьи отчисляют пары по очереди, первая отчисленная из марафона пара получает 5 очков, вторая – 10, и так до пары-победителя – 40.  
Начиная с шестой недели, у Натали Пешала другой партнер – Кристоф Ликата. 
Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 7. Два танца в одном 

Тема: Две техники танцев в одном танце.  Пары должны танцевать два разных танца под одну и ту же музыку. 
Танец на два дуэта : Каждый участник должен танцевать с другим участником, при  поддержке своих профессиональных партнеров. Новообразованный дуэт участников получает общее количество баллов.  
Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 8. Нескромные песни 

1/4 финала

Тема : Нескромные песни.

Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 9. Танец на троих 
Полуфинал

Тема : Танец на троих : каждый участник должен танцевать с двумя профессионалами в трио :
 Райан Бенсетти и Деница Икономова танцуют с Луизи Дарзнис,
 Натали Пешала и Кристоф Ликата танцуют с Кристианом Миллеттом (партнером Элизы Товати, уже выбывшей из проекта),
 Мигель Анхель Муньос и Фов Ото танцуют с Кандис Паскаль (партнершей Корнелля,  который уже выбыл из проекта),
 Бриан Жубер и Катрина Пачетт танцуют с Сильвией Нотарждакомо (партнершей Антони Кавана, который выбыл из проекта ранее).

Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Неделя № 10. Финал 
Финал

В финале три пары танцуют все вместе Мегамикс, состоящий из трех танцев: чарльстона, вальса и джайва. Судейская коллегия оценивает выступление каждой пары отдельно.
Оценки судей указаны в скобках, слева направо: Жан-Марк Женеро, Мари-Клод Пьетрагала, Мэтт Покора, Крис Маркес.

Статистика 

 Неделя № 1 : румба, ча-ча-ча, контемпорари, танго, фокстрот, джайв ;
 Неделя № 2 : ча-ча-ча, American Smooth, самба, румба, фокстрот, танго, пасодобль, контемпорари ;
 Неделя № 3 : кантри, болеро, балет, афро-джаз, линди хоп, хип-хоп, Болливуд, фламенко ;
 Неделя № 4 : квикстеп, линди хоп, самба, румба, ча-ча-ча, джайв, вальс ;
 Неделя № 5 : контемпорари, квикстеп, самба, танго, фокстрот, ча-ча-ча ;
 Неделя № 6 : танго, самба, квикстеп, румба, American Smooth, джайв, фламенко, кантри ;
 Неделя № 7 : самба, чарльстон, румба, контемпорари, танго, фокстрот, American Smooth, ча-ча-ча, джайв, вальс, пасодобль ;
 Неделя № 8 : пасодобль, контемпорари, квикстеп, вальс, сальса, джайв, American Smooth, ча-ча-ча, аргентинское танго ;
 Неделя № 9 : ча-ча-ча, сальса, фокстрот, пасодобль, танго, джайв, румба ;
 Неделя № 10 : чарльстон, вальс, джайв, румба, контемпорари, American Smooth, самба, фристайл .

Цветовая палитра :
  салатовый цвет : танец с максимальным количеством баллов
  розовый цвет : танец с минимальным количеством баллов
  голубой цвет : танец-дуэль, а также танец без оценки судей (фристайл в финале)

Приглашенные певцы и выступления профессиональных танцоров вне конкурса

Телерейтинги

Интересные факты 
Певица Шайм, победительница второго сезона Danse avec les stars и член жюри в третьем и четвертом сезонах телепроекта, в пятом сезоне уступила своё место в жюри Мэтту Покора, победителю первого сезона Danse avec les stars .

29 октября профессиональный танцор Грегуар Лионне, партнер Натали Пешала, покинул телепроект по личным причинам, его заменил другой профессиональный партнер телепроекта Кристоф Ликата, который танцевал с Офелией Винтер, выбывшей к тому моменту из телепроекта.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт

Телепередачи Франции
Телепередачи, запущенные в 2014 году
Появились в 2014 году во Франции
Телевизионные конкурсы танцев